Гай Сульпи́ций Га́льба () — имя нескольких древних римлян из рода Сульпициев:

 Гай Сульпиций Гальба (понтифик) (II—I века до н. э.);
 Гай Сульпиций Гальба (претор) (II—I века до н. э.), сын предыдущего;
 Гай Сульпиций Гальба (член аграрной комиссии) (умер после 109 года до н. э.);
 Гай Сульпиций Гальба (историк) (I век до н. э.);
 Гай Сульпиций Гальба (консул-суффект 5 года до н. э.) (ок. 38 до н. э. — после 4 года н. э.);
 Гай Сульпиций Гальба (консул 22 года) (до 3 до н. э. — 36) — сын предыдущего.